Нараев () — село,
Нараевский сельский совет,
Бережанский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6120485101. Население по переписи 2001 года составляло 1799 человек.

Является административным центром Нараевского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла 
Дулябы и
Шайбовка.

Географическое положение 
Село Нараев находится на берегах реки Нараевка,
выше по течению на расстоянии в 1 км расположено село Новосёлки (Перемышлянский район),
ниже по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Рогачин.
Через село проходит автомобильная дорога .

История 
 1443 год — первое упоминание о Нараево. В этот период Нараев обладал статусом города с Магдебургским правом. Находился он в собственности рода Нараевских.

Экономика 
 «Явор», агропромышленное ЧП.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Школа I-II ст.
 Школа I ст.
 Дом культуры.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Религия 
 Церковь Воздвижения Честного Креста.

Примечания